Плугарі () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Плугарі () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Плугарі.
 Плугарі () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Урекень.